Beleg van Breda (1577) door kolonel Fronberg
 Furie van Houtepen (1581) door Claudius van Berlaymont, heer van Haultepenne (geen echt beleg, maar een stadsgevecht)
 Turfschip van Breda (1590) door Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje (geen echt beleg, maar een stadsgevecht)
 Beleg van Breda (1624-1625) door Ambrogio Spinola
 Beleg van Breda (1637) door prins Frederik Hendrik van Oranje
 Beleg van Breda (1793) door Franse troepen.
 Beleg van Breda (1813) door François Roguet en Charles Lefebvre-Desnouettes